Gustav Grüner er navnet på flere personer:

 Gustav Grüner (1688-1763) – dansk officer, godsejer (til Margård) og diplomat
 Gustav Grüner til Kærup (1791-1869) – dansk generalkrigskommissær, godsejer og kammerherre
 Gustav Grüner til Høstemark og Egense Kloster (1827-1897) – dansk officer, godsejer og kammerherre (Hans Gustav Grüner)
 Gustava Emilie Grüner - dansk maler
 Gustav Grüner (generalmajor) - dansk officer , tidligere chef for Hærens Operative Kommando